Флаг Новосе́льского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Новосельского сельского поселения — флаг муниципального образования Новосельское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края.
 Флаг Новосельского сельского поселения — флаг муниципального образования Новосельское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края.
 Флаг Новосельского сельского поселения — флаг муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.